La parròquia de Sargadelos, en el municipi de Cervo, província de Lugo, Galícia.
 La ceràmica de Sargadelos, fàbrica i estil de ceràmica creada en el segle XVIII pel marquès de Sargadelos.
 El grup industrial Sargadelos, fundada a mitjan  per a la producció de ceràmica i productes relacionats.
 El ja citat marquès de Sargadelos, Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés.